Zakspeed 841 — гоночный автомобиль Формулы-1, построенный командой Zakspeed и выступавший в сезоне  года.

История 
Команда Zakspeed пришла в Формулу-1 из гонок DTM, где добилась немалых успехов. Но в Формуле-1 команде Эриха Цаковски не удалось добиться успехов.

Дебютное шасси команды - 841, было разработано конструктором Полом Брауном, турбомотор (рядную "четвёрку") конструировал Норберт Крайер и стало первым полностью немецким автомобилем в Формуле-1 после Porsche 804  года. Однако получившийся в результате автомобиль не отличался ни надёжностью, ни скоростью и, несмотря на усилия пилотов и спонсорскую поддержку West, не смог показать никакого результата - команда не набрала ни одного очка и не была классифицирована в зачёте Кубка конструкторов.

Команда построила только два шасси на сезон, поэтому могла выставить только одного пилота на гонку. За руль новинки сел британец Джонатан Палмер. Он смог финишировать лишь однажды (11 место), а перед Гран-при Италии, участвуя в гонке спортивных автомобилей сломал ногу. Его сменил лидер европейского Чемпионата Формулы-3000, немец Кристиан Даннер. Он принял участие в двух оставшихся европейских этапах, в которых не смог финишировать.

На последние две гонки Чемпионата, проходившие за пределами Европы, команда не поехала, сосредоточившись на разработке новой модели 861 для сезона  года.

Результаты в гонках сезона 1985 года

Примечания

Ссылки 

Шасси Zakspeed Формулы-1